Брукс има више значења:
 Округ Брукс (Џорџија)
 Округ Брукс (Тексас)
 Брукс (Кентаки)
 Брукс (Орегон)
 Брукс (Џорџија)
 Брукс (Минесота)
 Брукс (Алберта)